Qianjiang (Chongqing), een stad in de Chinese provincie Chongqing
 Qianjiang (Hubei), een stad in de Chinese provincie Hubei
 Qianjiang Groep, een Chinees bedrijf dat voornamelijk motorfietsen en scooters produceert